Weldler ist der Familienname folgender Personen:

 Augusta Weldler-Steinberg (1879–1932), Geschichtswissenschaftlerin und zionistische Aktivistin
 Norbert Weldler (1884–1961), in Zürich lebender Zionist